Niemcy:
 Holzbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Holzbach – rzeka, dopływ Wied koło Döttesfeld
 Holzbach – rzeka, dopływ Wied koło Winkelbach